Le terme en anglais  (Dimanche sanglant) fait références à plusieurs événements socio-politiques :

Événements

En Angleterre, en Irlande et en Irlande du Nord 
 Bloody Sunday (1887) : 13 novembre 1887 : dispersion d'une manifestation à Londres ;
 Bloody Sunday (1900) :  : journée de violence pendant la seconde guerre des Boers,
 Bloody Sunday (1920) : 21 novembre 1920 : journée de violence à Dublin durant la guerre d'indépendance irlandaise ;
 Bloody Sunday (1972) :  : évènements à Derry en Irlande du Nord ;

Aux États-Unis 
 Bloody Sunday : première marche de Selma à Montgomery en Alabama, réprimée par la police.

Titres 
En hommage au massacre perpétré en 1972 : 
 Sunday Bloody Sunday, une chanson du groupe de rock U2 sur l'album War ;
 Sunday Bloody Sunday, une chanson de John Lennon et Yoko Ono sur l’album Some Time in New York City;
 Bloody Sunday,  un film de Paul Greengrass sur les événements de 1972.

Article connexe 

Dimanche rouge

Homonymie de titre
Dimanche